Die Erste Division 1942/43 war die 41. Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Fußball. Sie begann am 6. September 1942 und endete am 2. Mai 1943.

Jules Van Craen von Lierse SK und Arthur Ceuleers von Beerschot AC erzielten in den 30 Saisonspielen mit je 41 Tore einen bis heute gültigen Rekord.

Modus 
Die Liga wurde um zwei Plätze auf 16 Mannschaften aufgestockt. Diese spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenletzten stiegen ab.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. geringere Anzahl der Niederlagen – 3. Torquotient

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Tabellen auf belgianfootball.be
 History of Soccer
 Belgiumsoccerhistory

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1942/43